Владимир Николаевич Шепель (11 октября 1947, Хабаровск — 26 марта 2021) — казахстанский государственный и политический деятель, директор Архива президента Республики Казахстан (2004—2014), заслуженный деятель Казахстана (2007).

Биография 
Владимир Николаевич Шепель родился 11 октября 1947 года в Хабаровске в семье военнослужащего.

В 1954 году после демобилизации отца из армии семья переехала на Украину. Владимир Шепель жил и учился до 1965 года в городе Золотоноша Черкасской области. После окончания средней школы он уехал в Алма-Ату (Казахская ССР).

В 1966 году поступил и в 1971 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности преподаватель истории и обществоведения.

В 1976 году поступил и 1978 году окончил Университет марксизма-ленинизма Алма-Атинского обкома КП Казахстана по специальности политолог.

Трудовая деятельность 
С 1985 по 1988 год — инспектор отдела организационно-партийной работы аппарата ЦК КП Казахстана;

С 1988 по 1990 год — заместитель заведующего протокольным сектором аппарата ЦК КП Казахстана;

С 1990 по 1991 год — зав. общим отделом ЦК КП Казахстана;

С 1991 по 1995 год — заведующий, зам. заведующего Секретариата Президента РК;

С 1990 по 1995 год — депутат Верховного Совета Казахской ССР XII созыва от Тарановского избирательного округа № 160 Кустанайской области;

С 1995 по 1996 год — зам. руководителя Администрации Президента РК, начальник Канцелярии Президента РК;

С 1996 по 2004 год — заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;

С 2004 по 2014 год — директор Архива президента Республики Казахстан;

С 2014 по 2015 год — помощник и советник директора Архива президента Республики Казахстан;

С 2016 года — Председатель Общественного совета Архива президента Республики Казахстан;

Скончался 26 марта 2021 года.

Награды и звания 
 1998 года — Памятная медаль «Астана»;
 2001 года (10 декабря) — Орден «Курмет»;
 2007 года (7 декабря) — почётное звание «Заслуженный деятель Казахстана» ();
 2013 года (7 декабря) — Орден Парасат;
 Медаль «За вклад в обеспечение национальной безопасности»;
 Нагрудный знак «За безупречную службу» (Администрация Президента Казахстана) 2017;
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан (октябрь 1997 года);
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан (октябрь 2007 года);
 Личный Золотой знак Президента Республики Казахстан «Алтын барыс» (дважды 1997, 2007);
 Государственные юбилейные медали
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2004 — Медаль «50 лет Целине»
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2015 — Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2018 — Медаль «20 лет Астане»

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены КПСС
Члены партии «Аманат»
Государственные деятели Казахстана
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва